! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 4001–4100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 4101–4200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 4201–4300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 4301–4400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 4401–4500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 4501–4600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 4601–4700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 4701–4800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 4801–4900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 4901–5000 [ editare]

Lista planetelor minore (004001-005000)